Osoby o tym nazwisku:
 Mark Zbikowski – amerykański haker
 Tom Zbikowski – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego
 Zbigniew Zbikowski – polski dziennikarz i pisarz